Часовников — русская фамилия, от слова «часовня».

Известные носители:
 Часовников, Василий Васильевич (в монашестве Авраамий; 1864—1918) — российский художник, священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит
 Часовников, Павел Георгиевич — хирург, в 1942—1944 гг. — ректор Одесского университета
 Часовникова, Евгения Львовна (род. 1981) — российская шахматистка